L'expression tour de garde peut désigner en français :
 Un tour de garde, surveillance à tour de rôle lors d'une garde militaire, d'une garde dans un hôpital…
 Une tour de garde, édifice en hauteur, destiné à surveiller les alentours :
 Tour de guet (lutte contre l'incendie) pour surveiller et localiser un feu de forêt ; 
 Tour réservée à la garde dans une enceinte fortifiée ;
 Mirador utilisé pour surveiller une frontière, un camp de prisonniers, etc. ;
 La Tour de Garde, une revue des Témoins de Jéhovah.

Voir aussi 
 Tour d'observation
 Tour 2 Garde, groupe de rap ivoirien